Cantilo puede hacer referencia a:

 Alberto Gelly Cantilo (1887–1942), arquitecto argentino;
 Alfredo Francisco Cantilo (1924–2013), abogado y dirigente de fútbol argentino;
 Anael Cantilo (n. 1976), músico argentino;
 Fabiana Cantilo (n. 1959), cantante y compositora argentina;
 José Luis Cantilo (1871–1944), político argentino;
 José Luis Cantilo (1909–2003), político y empresario argentino;
 José María Cantilo (1816–1872), político y poeta argentino;
 José María Cantilo (1840–1891), periodista y poeta argentino;
 José María Cantilo (1877–1953), político argentino;
 María José Cantilo (n. 1953), cantante y compositora argentina;
 Miguel Cantilo (n. 1949), músico argentino;
 Sufián Cantilo (n. 1976), músico argentino.